Pantere, (lat. Panthera), rod mačaka
 Crna pantera, leopard (Panthera pardus) ili jaguar (Panthera once), čije je krzno, zbog melanizma crne boje.
 Pantera (sastav), heavy metal sastav iz Arlingtona, američke savezne države Teksas.